Materski ist der Familienname folgender Personen:

Edward Materski (1923–2012), polnischer Geistlicher
Kazimierz Materski (1906–1971), polnischer Eishockey- und Fußballspieler